Brody est un nom propre qui peut faire référence à :

Origines 
Brody est un nom de famille d'origine juive associé avec la ville ukrainienne de Brody. Bródy est l'orthographe hongroise de ce nom de famille.

Brody est également un prénom et un nom de famille d'origine irlandaise, tandis que la graphie écossaise en est .

Prénom 
 
 Brody Dalle (1979-), chanteuse et guitariste australienne ;
 Brody Hutzler (1971-), acteur américain.

Patronyme 

 Adam Brody (1979-), acteur américain ;
 Adrien Brody (1973-), acteur américain ;
 Ann Brody (1884-1944), actrice américaine ;
 Dean Brody (1975-), chanteur canadien ;
 Estelle Brody (1900-1995), actrice américaine ;
 György Bródy, poloïste hongrois, double champion olympique ;
 János Bródy (1946-), auteur-compositeur-interprète hongrois ;
 Louis Brody (1892-1952), acteur, musicien et lutteur allemand d'origine camerounaise ;
 Miklós Bródy (1877-1949), joueur d'échecs, compositeur et chef d'orchestre austro-hongrois puis roumain ;
 Neville Brody (1957-), graphiste anglais ;
 Reed Brody (1953-), militant des droits de l'homme ;
 Richard Brody (1948-), critique de cinéma américain ;
 Sándor Bródy (1863-1924), écrivain hongrois ;
 Tal Brody (1943-), ancien joueur de basket-ball israélien.

Personnages de fiction 
 Martin Brody, chef de la police d'Amity dans la saga Les Dents de la mer ;
 Gord Brody, personnage principal du film Va te faire voir Freddy ! ;
 Steve Brody, personnage des Looney Tunes ;
 Brody Mitchum, un des personnages de la série Heroes ;
 Adam Brody, personnage de la série Stargate Universe ;
 Kyle Brody, personnage de la série Charmed ;
 Nicholas Brody, un des personnages principaux de la série Homeland ;
 Marcus Brody, collègue universitaire et ami d'Indiana Jones, incarné par Denholm Elliott dans Les Aventuriers de l'arche perdue et Indiana Jones et la Dernière Croisade.

Toponymes 

 Ukraine
 Brody, ville de l'oblast de Lviv.

 Pologne :
 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Brody, village ;

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Brody, village du powiat de Nowy Tomyśl ;
 Brody, village du powiat de Turek ;

 dans la voïvodie de Łódź
 Brody, village 

 dans la voïvodie de Lubusz
 Brody, gmina du powiat de Żary 
 Brody, village du powiat de Żary 
 Brody, village du powiat de Zielona Góra

 dans la voïvodie de Mazovie
 Brody, village du powiat de Płońsk
 Brody, village du powiat de Radom 
 Brody, village du powiat de Nowy Dwór Mazowiecki

 dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Brody, village

 dans la voïvodie de Podlachie 
  Brody, village 

 dans la voïvodie de Poméranie
 Brody, village

 dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Brody, gmina du powiat de Starachowice
 Brody, village du powiat de Starachowice 
 Brody, village du powiat de Staszów 
 Brody, village du powiat de Kielce 
 Brody, village du powiat de Końskie

Divers 
 Prix Sándor Bródy, prix littéraire hongrois ;
 La bataille de Brody, bataille en été 1944.

Prénom féminin
Patronyme anglais
Homonymie de prénom